A 2. Bundesliga foi a competição de acesso à Bundesliga onde 18 clubes disputam 3 vagas para o acesso. Os 3 piores clubes são rebaixados para a 3. Fußball-Liga. Teve início em 1 de agosto de 2014 e terminou em 24 de maio de 2015.

Classificação 
As 18 equipes disputam dois turnos em jogos de ida e volta; a equipe que somar mais pontos é declarada campeã, e junto com a segunda colocada conquista o acesso a Bundesliga 2015/2016;  a 3ª colocada disputa 2 jogos contra a 16° da Bundesliga 2014/2015 para decidir quem fica com a 3° vaga.

Equipes Participantes 2014–2015 

2014
Desporto na Alemanha em 2014
Desporto na Alemanha em 2015
2014 no futebol
2015 no futebol